Desa Kiringan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kiringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,60), 
 Desa Kiringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,60), 
 Desa Kiringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar